Moneo peut désigner :
 le porte monnaie électronique français Moneo ;
 l’architecte espagnol Rafael Moneo (1937 -).
 Juan Moneo